

Топонім 

 Ракита () — село в Плевенській області. Входить до складу общини Червен-Бряг.
 Ракита () — село в Софійській області. Входить до складу общини Сливниця.

Прізвище 

 Атанасій (Ракита) ( 1957) — єпископ Сербської православної церкви.
 Ракита Марк Семенович ( 1938) — радянський фехтувальник на шаблях.

Див. також 
 Рокита